Ди́ллон Монро́ Ба́ккли (, 29 мая 1993 Санта-Барбара), более известная как Ма́йка Монро () — американская актриса и профессиональный кайтсёрфер.

Биография 
Дебютировала в фильме «Любой ценой» в 2012 году. В том же году получила роль в фильме «День труда» по одноимённому роману, где сыграла роль Мэнди. В 2014 году сыграла главную роль в фильме ужасов «Оно». Фильм был показан на Каннском кинофестивале и получил восторженные отзывы критиков. Она также сыграла роль в научно-фантастическом фильме «5-я волна».

Фильмография

Примечания 

Киноактрисы США